Adelhelm, fut probablement un comte de Laon de la fin du . Il fut également conseiller du roi  en 877.

Il est cité comme l'oncle du roi Eudes et eut un fils Gautier ou Walthar († 892), comte de Laon. Il est mort entre 885 et 892.

Ici se terminent les certitudes. Indépendamment de mention d'oncle du roi Eudes, sa parenté avec les Robertiens est assez évidente, car son prénom est porté par plusieurs proches de cette famille : un comte qui pourrait être le grand-père d'Eudes d'Orléans et de Waldrade, la mère de Robert le Fort, et un comte de Troyes petit-fils d', comte de Troyes. Le prénom de son fils est également porté par un fils et un petit-fils d'Eudes d'Orléans, respectivement évêques d'Orléans et de Sens.

Adalhelm serait fils de , comte de Wormsgau, et de Waldrade, et frère de Robert le Fort et d'. Si c'est le cas, il aurait été un partisan de  après la mort de , et, ses domaines faisant partie de la part de , se serait installé en Francie Occidentale où il aurait reçu le comté de Laon.

Sources 
 .
 .

Noblesse franque
Robertiens
Comte du Moyen Âge
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse du comté de Laon au haut Moyen Âge